Буца — прізвище, носіями якого зокрема є:

 Буца Андрій Михайлович — заслужений донор України.
 Буца Богдан Емануїлович (1960) — український політик.
 Буца Едвард Антонович (1926—2013) — підпільник та вояк Армії Крайової, в'язень ГУЛАГу.
 Буца Юрій Богданович (1984) — український економіст, фінансист, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

Див. також 
 Буцаєв

Примітки